80. breddegrad kan henvise til:

 80. nordlige breddekreds
 80. sydlige breddekreds